Distinguished Flying Cross 
je označení pro vojenské vyznamenání udělované:
 Distinguished Flying Cross – ve Velké Británii
 Distinguished Flying Cross – v USA